Howard est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Les Howard Brothers, artistes américains de vaudeville de la première moitié du  ;
 Albert Howard (1873-1947), agronome et botaniste anglais ;
  (1913-1984), biologiste canadienne ;
 Andrew Howard (1969-), acteur, producteur et scénariste gallois ;
 Arliss Howard (1954-), acteur américain ;
 Ayanna Howard (1972-), roboticienne américaine ;
 
 Bart Howard (1915-2004), compositeur et auteur de chansons américain ;
 Brenda Howard (1946-2005), militante bisexuelle féministe américaine ;
 Brittany Howard (1988-), chanteuse américaine ;
 Bronson Howard (1842-1908), écrivain américain ;
 Bryce Dallas Howard (1981-), actrice américaine ;
 Catherine Howard (1520/1525-1542), cinquième femme d'Henri VIII ;
 Charlton Howard (2003-), dit The Kid Laroi, chanteur et rappeur australien ;
 Chaunte Howard (1984-), athlète américaine ;
 
 
 Clark Howard (1932-2016), écrivain et nouvelliste américain de littérature policière ;
 Clint Howard (1959-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Daniel Allan Howard (1976-), sportif australien ;
 David Howard (1896-1941), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Deborah Howard (1946-), historienne de l'art britannique ;
 Dominic Howard (1977-), musicien du groupe Muse ;
 Dwight Howard (1985-), joueur américain de basket-ball ;
 Dylan Howard (1982-), journaliste et essayiste américain ;
 Ebenezer Howard (1850-1928), urbaniste britannique ;
 Edward Charles Howard (1774-1816), chimiste britannique ;
 Eliot Howard (1873-1940), ornithologue britannique ;
 
 Esmé Howard (1863-1939), diplomate britannique ;
 Esther Howard (1892-1965), actrice américaine ;
 
  (1903-1976), actrice américaine
 
 
  (1936-), joueur puis manager de baseball américain ;
 Frederick John Howard (1814-1897), membre du Parlement britannique ;
 
 
 Ghislaine Howard (1953-), peintre britannique ;
 Gregory Allen Howard (1952-2023), scénariste américain ;
 Greville Howard (1941-), baron britannique ;
 Greville Howard (1909-1978), homme politique britannique ;
 Harlan Howard (1927-2002), compositeur américain ;
 Harriet Howard (1823-1865), actrice et femme du monde britannique ;
 Henrietta Howard (1689-1767), maîtresse du roi George II de Grande-Bretagne ;
 
 
 Jean Howard (1910-2000), actrice et photographe professionnelle américaine ;
 
 Josh Howard (1980-), joueur professionnel de basket-ball ;
 Joyce Howard (1922-2010), actrice et femme de lettres britannique ;
 Juwan Howard (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 
 Laura Howard (1977-), actrice anglaise ; 
 Leigh Howard (1989-), coureur cycliste australien ;
 Leland Ossian Howard (1857-1950), entomologiste américain ;
 
 Linda Howard (1950-), romancière américaine, auteure de roman policier et de roman d'amour ;
 Lisa Howard (1963-), actrice canadienne de télévision ;
 Luke Howard (1772-1864), météorologue britannique ;
 Mabel Howard (1894-1972), femme politique néo-zélandaise ;
 Malcolm Howard (1983-), rameur canadien ;
 Mary Howard (1907-1991), romancière britannique ;
 Mary Howard (1914-2009), actrice américaine ;
 Max Howard (19?-), producteur et acteur britannique :
 
 Natasha Howard (1991-), basketteuse américaine ;
 Noël Howard (1920-1987), réalisateur américain ;
 Oliver Otis Howard (1830-1909), général américain ;
 Pat Howard (1973-), sportif australien ;
 Rance Howard (1928-2017), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Rhyne Howard (2000-), joueuse américaine de basket-ball ;
 
 
 Ron Howard (1954-), acteur et réalisateur américain ;
 Ron Howard (1982-), joueur de basket-ball américain ;
 Ronald Howard (1918-1996), acteur britannique ;
 Rowland S. Howard (1959-2009), musicien australien ;
 Russ Howard (1956-), sportif canadien ; 
 Silas Howard (19?-), réalisateur américain ;
 Sidney Howard (1891-1939), metteur en scène et scénariste américain ;
 Sophie Howard (1993-), footballeuse écossaise ;
 Stafford Howard (1851-1916), homme politique britannique ;
 Sydney Howard (1884 – 1946), acteur britannique ;
 Terrence Howard (1969-), acteur, chanteur et producteur américain ;
 Tessa Howard (1999-), joueuse britannique de hockey sur gazon ;
 Tim Howard (1979-), joueur américain de football ;
 Tim Howard (1996-), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Todd Howard (1971-), concepteur, réalisateur et producteur américain de jeux vidéo ;
 Traylor Howard (1966-), actrice américaine ;
 Trevor Howard (1913-1988), acteur britannique ;
 William Alvin Howard (1926-), logicien américain ;
 William K. Howard (1899-1954), réalisateur américain de films ;

Prénom

Pseudonyme 

 Hartley Howard (1908-1979), pseudonyme de l’auteur britannique de roman noir et de roman d'espionnage.

Toponymes 

 Castle Howard ;

 Howard, une ville du Queensland ;

 Saint-Adolphe-d'Howard, une municipalité des Laurendides, au Québec ;

 Howard est une station du métro de Chicago ;
 Howard (Colorado) ;
 Howard (Dakota du Sud) ;
 Howard (Kansas) ;
 Howard (Louisiane) ;
 Howard (New York) ;
 Howard (Ohio) ;
 Howard (Pennsylvanie) ;
 Howard (Rhode Island) ;
 Howard (Wisconsin) ;
 Howard City ;
  ;

Hydronyme 

 Howard, une rivière de l’Île du Sud en Nouvelle-Zélande.

Titre 

 Howard... une nouvelle race de héros (Howard the Duck), un film américain réalisé par Willard Huyck en 1986, adaptation du comics de Steve Gerber,
 Howard the Duck, un personnage de comics américain Howard... une nouvelle race de héros
 Howard, un film documentaire américain de Don Hahn sorti en 2018.

Autre 
 Base aérienne de Howard#Axes de communication et transports, à Balboa, au Panama.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Patronyme anglais